David Byrne – politico irlandese, membro della Commissione Prodi
David Byrne – calciatore inglese
David Byrne – musicista rock statunitense, tra i fondatori dei Talking Heads
David Byrne – album eponimo del musicista David Byrne, pubblicato nel 1994